— 30-й император Японии, правивший с 30 апреля 572 по 14 сентября 585 года.

Прозвание — Осада. Японский посмертный титул — Осадано-нунакура-но-футотамасики.

Жизнеописание 
Бидацу правил страной с 572 по 585 год. Был вторым сыном императора Киммэй; матерью его была принцесса Ива-химэ, отцом которой был император Сэнка. В 569 году (согласно книге Кодзики, в 555 г.) император Киммэй назвал его наследным принцем. После смерти Киммэя в апреле 572 года Бидацу занимает престол. Согласно хроникам, резиденция императора Бидацу находилась в , точное местонахождение которой пока определить не удалось. Большинство учёных считают, что это уезд Сики в префектуре Нара, где расположены дворцы Ихарэ, вблизи города Сакураи.

Во внешней политике Бидацу пытался вернуть утраченные японцами позиции в Корее, но безуспешно. Император был приверженцем синтоизма. Согласно традиции, основал в 578 г. храм Ракуходзи, ныне одно из самых почитаемых святилищ Японии. В 585 году, в связи с эпидемией, запретил в Японии исповедание буддизма, а все храмы и статуи Будды повелел сжечь. В том же году и сам Бидацу заболел и умер.

У императора Бидацу было 4 жены, от которых родились 16 детей. После того, как его первая жена умерла в 576 году, император женился на своей сводной сестре, принцессе по имени Касикия, более известной как императрица Суйко. Бидацу был дедом императора Дзёмэя и императрицы Когёку, жены Дзёмэя.

После смерти Бидацу трон унаследовал император Ёмэй.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. СПб.: Шар, 1994. Т.2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. СПб.: Гиперион, 1997. Т.2.

Литература 
 
 
  

Правители Азии VI века
Императоры Японии
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения